Shelby County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Shelby County (Georgie) – okres státu Georgie
 Shelby County (Maryland) – okres státu Maryland